A 2004-es ETCC francia nagydíj volt a 2004-es túraautó-Európa-bajnokság harmadik futama. A versenyt a Circuit de Nevers Magny-Cours versenypályán rendezték meg a Franciaországi Magny-Cours-ban, 2004. május 2-án.

Időmérő

Első futam

Második futam 

Francia